Росмэн:

 Росмэн — группа компаний, которые реализует проекты в сфере товаров для детей.
 Росмэн, Маккензи (род. 1989) — американская актриса и певица.